Стриптиз — еротичний танець
 «Стриптиз» — американський фільм 1996 року.

Див. також 
 «Чоловічий стриптиз» — британська драматична кінокомедія режисера Пітера Каттанео, що вийшла 1997 року.